Platinum (platino en varios idiomas) hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Platinum (Alaska), ciudad en Estados Unidos;

Música
 Platinum El Salvador, orquesta del El Salvador 
 Platinum (álbum de Mike Oldfield)
 Platinum (álbum de Miranda Lambert)
 The Platinum Collection

Ficción
 PlatinumGames, empresa de videojuegos japonesa.

Empresas 
 Platinum Equity, fondo de inversión estadounidense.